Eva Becla – polska piosenkarka i pianistka. Producent londyńskich występów kabaretu Ani Mru Mru.

Życiorys 
Już w dzieciństwie wykazywała zainteresowanie muzyką, tańcem, śpiewem i grą na instrumentach. Posiada wykształcenie muzyczne w dziedzinie fortepianu i wokalistyki. W latach 1972-1977 śpiewała w PZPiT „Śląsk” i PZLiT „Mazowsze”.

W 1977 roku zamieszkała w Londynie, gdzie poznała swego przyszłego męża Bogdana Beclę, z którym ma dwie córki: Annę i Karolinę. W Londynie oprócz działalności estradowej zajmowała się zapraszaniem artystów z Polski (m.in. Zofia Kucówna, Irena Santor, Adam Hanuszkiewicz, Daniel Olbrychski, Krzysztof Kolberger, Anna Seniuk, Michał Bajor czy Anna Maria Jopek) na występy organizowane przez Londyński Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny.

Lata 90. to debiut fonograficzny artystki. W roku 1992 nagrała swoją pierwszą płytę, a w 1994 – kolejną. W tym samym czasie redagowała cykl programów dla TVP Polonia pt. Czy już się znamy z udziałem znanych artystów i ludzi businessu.

Jest właścicielką firmy turystycznej „Polish Regency Tours” – „Bogdan Travel”. Od kilku lat zajmuje się teatrem impresaryjnym w POSK-u oraz produkcją programów z udziałem artystów mieszkających w Londynie (Voyage International & Art promotion).

Członek ZASP-u.

Dyskografia 
 1992 – Ewa Becla – Piosenki Jacka Szczygła (początkowo jako MC)
 1994 – Żołnierzom AK śpiewa Ewa Becla
 2004 – Makijaże (teksty piosenek: Dana Parys-White, kompozytorzy: Janusz Tylman, Jarosław Kukulski, Jan Kondrak, Bogdan Hołownia, Eva Becla, Marek Andrzejewski, Bartłomiej Abramowicz.

Bibliografia 
 Oficjalna strona artystki

Polskie wokalistki
Urodzeni w XX wieku